Llopis peut faire référence à : 
 Franck Llopis, producteur, distributeur, scénariste et réalisateur français.
 José Llopis Corona (1918-2011), footballeur espagnol.
 Felip Mateu i Llopis (1901-1998), numismate, historien et bibliothécaire valencien.
 Manuel Goded Llopis (1882-1936), militaire espagnol d'origine portoricaine.
 Albert Ferrer i Llopis (né en 1970), footballeur espagnol.
 Rodolfo Llopis (1895-1983), homme politique et syndicaliste espagnol.
 Regina Llopis Rivas (née en 1950), mathématicienne et entrepreneure vénézuélienne;
 Ruth Llopis (née en 1980), actrice espagnole.